Карашилик — название населённых пунктов в Казахстане:

 Карашилик — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Карашилик — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Карашилик — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Карашилик — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карашилик — село в Сарыкольском районе Костанайской области, упразднено в 2019 г..
 Карашилик — исчезнувшее село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Карашилик — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Карашилик — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.

См. также 
 Карачилик